Памятных — фамилия:
 Памятных, Евгений Алексеевич(род. 1946) — физик-теоретик, специалист в области теории металлов и квантовых жидкостей, почётный профессор ИФМ УрО РАН, Заслуженный работник высшей школы РФ.
 Памятных, Тамара Устиновна(1919—2012) — советская лётчица, участница Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 586-го женского истребительного авиационного полка ПВО.